El Torneig d'Hamburg 2011, oficialment conegut com a bet-at-home Open 2011, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 104a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 19 de juliol de 2011 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El francès Gilles Simon va aconseguir el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011